

Топоніми 
 Такахата (Ямаґата)

Персоналії 
 Такахата — японське прізвище
 Такахата Ісао — режисер.